Nom genèric d'alguns gèneres d'ocells de la família Sternidae
 Chlidonias
 Gygis
 El xatrac comú